Penrose steht für folgende Orte: 

in den Vereinigten Staaten: 
 Penrose (Arkansas), Ort im Woodruff County, Arkansas
 Penrose (Colorado), Census-designated place im Freemont County, Colorado
 Penrose (Illinois), Ort im Whiteside County, Illinois
 Penrose (North Carolina), Ort im Transylvania County, North Carolina
 Penrose (Utah), gemeindefreies Gebiet im Box Elder County, Utah

in Neuseeland:
 Penrose (Neuseeland), Vorort von Auckland

Penrose ist der Familienname folgender Personen: 
 Antony Penrose (* 1947), britischer Schriftsteller und Kurator 
 Beryl Penrose (1930–2021), australische Tennisspielerin
 Boies Penrose (1860–1921), US-amerikanischer Politiker
 Edith Penrose (1914–1996), amerikanisch-britische Ökonomin
 Emily Penrose (1858–1942), britische Historikerin und Hochschullehrerin
 Francis Cranmer Penrose (1817–1903), britischer Architekt, Archäologe und Astronom
 Jalen Penrose (* 1994), US-amerikanischer Volleyballspieler

 Jonathan Penrose (1933–2021), britischer Schachspieler
 Lionel Penrose (1898–1972), britischer Psychologe
 Oliver Penrose (* 1929), britischer Mathematiker

 Roger Penrose (* 1931), britischer Mathematiker, Physiker und Nobelpreisträger
 Roland Penrose (1900–1984), britischer Künstler, Kunsthistoriker und Autor
 Valentine Penrose (1898–1978), französische Dichterin und Malerin

Siehe auch: 
 Penrose-Diagramm
 Penrose-Dreieck
 Penrose-Treppe
 Penrose-Effekt
 Penrose-Parkettierung
 Quadratwurzelgesetz von Penrose
 Penrose-Goldmedaille